Coram (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Coram (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.